Эгеризе (, , ) — озеро ледникового происхождения в швейцарском кантоне Цуг. Располагается на территории коммун Оберэгери и Унтерэгери в юго-восточной части кантона.

Озеро находится на высоте 724 м над уровнем моря в северных предгорьях Швейцарских Альп. Крупнейший приток — Хюрибах, впадает в озеро с запада. Сток из Эгеризе идёт по реке Лорце в соседнее Цугское озеро.

В 1315 году возле озера Эгеризе произошла битва при Моргартене.

Озеро используется как источник питьевой воды.

Примечания 

Бассейн Ройса
Озёра кантона Цуг